Tom Friedman ist der Name folgender Personen:

* Tom Friedman (Künstler) (* 1965), US-amerikanischer Künstler

Siehe auch:
 Thomas L. Friedman (* 1953), US-amerikanischer Journalist